25-а династия е включена заедно с 21, 22, 23 и 24 династии в групата Трети преходен период на Древен Египет.

25-а династия управлява между 760 – 656 пр.н.е. Тя e Нубийска династия от Кушитското царство.

Фараони от 25-а династия

Източници 
 Török, László, The Kingdom of Kush: Handbook of the Napatan-Meriotic Civilization, BRILL Leiden, 1998, p. 589 ISBN 90-04-10448-8.
 G.A. Reisner, Discovery of the Tombs of the Egyptian XXVth Dynasty, Sudan Notes and Records, 2 (1919), pp. 237 – 254

Външни препратки 
 Voyage au pays des pharaons noirs Travel in Sudan: pictures and notes on the Nubian history

 
Династии в Древен Египет
Царе на Куш